Вишнякі́вка (до 1945 року — Кодагай; ) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.